Гарабалья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-баха. Занимает площадь 71,88 км². Население — 110 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки